John Liam Öhgren Mobergh, född 28 januari 2004 i Stockholm, är en svensk professionell ishockeyspelare (forward) som spelar för Djurgårdens IF i Hockeyallsvenskan. Hans moderklubb är Huddinge IK.

Öhgren har hittills spelat 25 grundseriematcher i Svenska Hockeyligan och gjort där 2 (1+1) poäng.

Källor 

Män
Födda 2004
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Idrottare från Stockholm
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare valda i NHL Entry Draft 2022
Svenska idrottare under 2000-talet
Spelare valda av Minnesota Wild i NHL Entry Draft